Чодраял — название населённых пунктов в России:

 Чодраял — деревня, Волжский район, Марий Эл. До 28 октября 2014 года называлась Чодыраял
 Чодраял — деревня в Куженерском районе Республики Марий Эл.
 Чодраял — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.